Creswick est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Alice Creswick (1889-1973), femme d'affaires australienne
Benjamin Creswick (1853-1946), sculpteur anglais
Harry Creswick (1902-1988), libraire britannique
Henry Creswick (1824-1892), joueur de cricket australien
Nathaniel Creswick (1831-1917), joueur de football et fondateur anglais
Phil Creswick (né en 1965), musicien et compositeur anglais
Thomas Creswick (1811-1869), peintre paysagiste anglais
William Creswick (1813-1888), acteur anglais

Prénom
Crestwick Jenkinson, scénariste australien

Toponyme

Crestwick Gap, escarpement entre les Monts Crestwick et la crête Campbell
Monts Crestwick, groupe de montagnes

Creswick, ville de l'État de Victoria

Homonymie de toponyme